Ancy, commune française située dans le département du Rhône ;
 Ancy-sur-Moselle, ancienne commune française située dans le département de la Moselle, devenue une commune déléguée de la commune nouvelle d'Ancy-Dornot ;
 Ancy-Dornot, commune nouvelle située dans le département de Moselle ;
 Ancy-lès-Solgne, ancienne commune française du département de la Moselle, rattachée à Solgne depuis 1810 ;
 Ancy-le-Franc, commune française située dans le département de l'Yonne ;
 Ancy-le-Libre, commune française située dans le département de l'Yonne.